Desa Tanjunganom kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanjunganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,49, long 110,04), 
 Desa Tanjunganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,56, long 110,12), 
 Desa Tanjunganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,41, long 109,57), 
 Desa Tanjunganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 109,84), 
 Desa Tanjunganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 109,84), 
 Desa Tanjunganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,75, long 109,94), 
 Desa Tanjunganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 110,06), 
 Desa Tanjunganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Tanjunganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,83, long 111,07), 

Robotskapade Indonesienförgreningar